Karolin (Polen), een Poolse plaats
 Karolín, een Tsjechische gemeente